Schwarzberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schwarzberg (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schwarzberg (Mauern), Ortsteil der Gemeinde Mauern, Landkreis Freising, Bayern
 Schwarzberg (Wernberg-Köblitz), Ortsteil des Marktes Wernberg-Köblitz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schwarzberg (Gemeinde Oberhofen), Ort bei Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Czarna Góra (Bukowina Tatrzańska), Ortsteil der Gemeinde Bukowina Tatrzańska, Woiwodschaft Kleinpolen, Polen

Baulichkeiten:
 Burg Schwarzberg bei Goßdorf, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Berge:
 Schwarzberg (Uri), 2764 m, auf dem Gebiet der Gemeinde Andermatt, Kanton Uri
 Černá hora (Böhmerwald), 1315 m, im Böhmerwald
 Schwarzberg (Kocheler Berge), 1172 m, bei Fall, Oberbayern, Deutschland
 Schwarzberg (Mühlviertel), 996 m, bei Weitersfelden im oberösterreichischen Mühlviertel
 Schwarzberg (Oberösterreichische Voralpen), 838 m, bei Steyr im oberösterreichischen Ennstal
 Schwarzberg (Vogtland), 802 m, bei Klingenthal im Vogtland, Deutschland
 Schwarzberg (Fichtelgebirge), 682 m, im Fichtelgebirge, gut 1 km nordöstlich von Kulmain-Lenau, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Výhledy (Fichtelgebirge), 656 m, im Fichtelgebirge in Tschechien
 Schwarzberg (Kohlberger Höhenrücken), 576 m, bei Schnaittenbach im Landkreis Amberg-Sulzbach

Schwarzberg ist der Familienname folgender Personen:
 Heiner Schwarzberg (* 1974), deutscher Archäologe
 Hirsch Schwarzberg (1907–1987), Holocaust-Überlebender und Präsident des Zentralkomitees der jüdischen Vertriebenen in Berlin

Siehe auch:
 Schwarzenberg
 Schwartzenberg
 Schwarzerberg
 Schwarzer Berg
 Schwarze Berge
 Montenegro